CRY steht für:
 Carlton Hill Airport (IATA-Code), Flugplatz von Carlton Hill Station, Kimberley (Australien), Western Australia
 London Borough of Croydon (ISO 3166-2:GB-Code), Verwaltungsbezirk des Vereinigten Königreichs
 polnisches Kfz-Kennzeichen für Powiat Rypiński

Cry steht für:
 Cry (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne
 Cry (Lied), Lied von Michael Jackson
 La Cry
 The Cry, britische Band des Gitarristen und Sängers John Watts und des Bassisten David Graham, siehe Fischer-Z
 The Cry (2002), Fernsehfilm aus dem Jahre 2002 (Regie: David Drury)
 The Cry (2006), Spielfilm aus dem Jahre 2006 (Regie: Bernadine Santistevan)

cry steht für:
 Chori (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte platoide Sprache

Siehe auch:
 Cry Cry
 Cry! Cry! Cry!
 KRY

Abkürzung